

Покотилівка — селище міського типу Харківського району Харківської області.
 Покотилівка — залізнична станція на лінії Харків-Пасажирський — Мерефа у смт Покотилівка.

Покотилівка — колишня (за радянського періоду) назва села Єкіаша у Казахстані